Die Open Féminin de Marseille 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Marseille. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 2. bis 9. Juni 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Marseille